O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 2001 - Clausura (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 51ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. Os oito melhores são classificados para as quartas de final, em partidas eliminatórias até chegar às finais. O rebaixamento para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 2000-01 - Segunda Divisão se dá com o pior da tabla general somatória dos torneios apertura e clausura. O campeão é classificado para a Copa Interclubes da UNCAF de 2001, que serviu de classificatória para a Copa dos Campeões da CONCACAF de 2001

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
2001 na Guatemala